Alessandro Galli da Bibiena (1686-1748), scénographe et architecte italien ;
 Amelita Galli-Curci (1882-1963), soprano italienne ;
 Antonio Andrea Galli (1697-1767), cardinal italien ;
 Aurora Galli (1996-), footballeuse italienne ;
 Carine Galli (1985-), animatrice de télévision et journaliste sportive française ;
 Carlo Galli (1931-2022), footballeur italien ;
 Célestine Galli-Marié (1840-1905), mezzo-soprano française ;
 Claudia Galli (1978-), actrice, productrice et scénariste suédoise ;
 Dina Galli, née « Clotilde Annamaria Galli » (1877-1951), actrice italienne ;
 Ferdinando Galli da Bibiena (1657-1743), peintre, architecte de style baroque, théoricien de l'art et scénographe italien ;
 Filippo Galli (1783-1853), basse italienne ;
 Filippo Galli (1963-), joueur et entraîneur italien de football ;
 Francesca Galli (1960-), coureuse cycliste italienne ;
 Francesco Galli da Bibiena (1659-1739), scénographe, architecte et décorateur italien ;
 Georges Galli (1902-1982), acteur français ;
 Gianluigi Galli (1973-), pilote de rallye italien ;
 Giorgio Galli (1928-2020), politologue, historien et universitaire italien ;
 Giovanni Galli (1958-), footballeur italien ;
 Giovanni Antonio Galli (1708-1782), est un médecin italien, pionnier de l'obstétrique ;
 Giovanni Maria Galli da Bibbiena (1618/19-1665), peintre italien ;
 Henri Galli (1854-1922), journaliste et homme politique français ;
 Ida Galli (1942-), actrice de cinéma italienne ;
 Jole Galli  (1995-), skieuse acrobatique italienne ;
 Léon Galli (1946-), footballeur français ;
 Letizia Galli (1944-), artiste peintre, architecte, auteure et illustratrice italienne en littérature jeunesse ;
 Malu Galli (1971-), actrice et metteuse en scène brésilienne ;
 Michaël Le Galli (1969-), scénariste de bande dessinée français ;
 Nanni Galli (1940-2019), pilote automobile italien ;
 Olindo Galli (1900-1983), footballeur italien et maire de Tivoli ;
 Philippe Galli (1956-), haut fonctionnaire français ;
 Roberto Galli (1954-), biologiste, mycologue et journaliste italien ;
 Rodolphe Galli (1840-1863), sculpteur italien ;
  :
 Rosina Galli (1896-1940), danseuse, chorégraphe et pédagogue italienne ;
 Rosina Galli (1906-1969), actrice italienne.

Voir aussi 
 Campus Galli
 Echinochloa crus-galli
 Famille Galli da Bibiena
 Crista galli
 Îles Galli
 Square Henri-Galli